Натуральне число 1697
 1697 рік до нашої ери
 1697 рік нашої ери